Évasion est un groupe vocal féminin français créé en 1986. Le groupe a rencontré Anne Sylvestre pour la première fois dans les années 1990, sur la scène de l’Hexagone Scène Nationale de Meylan. Dans une interview d'Anne Sylvestre, elle mentionne le groupe Évasion qui reprend ses chansons dans le spectacle Les Hormones Simone. Le groupe est composé de Gwénaëlle Baudin, Soraya Esseid, Sabrina Esseid-Lang,  Anne Marie Ferreira, Talia Ferreira, Laurence Giorgi et Habla Troudi..

Histoire 
Originaires de pays dont l’histoire a longtemps imposé aux femmes la discrétion et où la polyphonie est une tradition majeure, les cinq chanteuses du groupe Évasion ont donné de la voix et ouvert la voie de la protestation.
Leur complicité remonte à l’enfance : deux d’entre elles sont sœurs ; petites, elles partageaient les bancs de la même école et ont grandi ensemble dans le même quartier, un quartier dit « difficile » de la banlieue romanaise.
1986 - Elles ont entre 10 et 15 ans, s’inscrivent à un atelier chant dans la MJC Monnaie, et très vite grâce à l’éclectisme de leurs origines (Italie pour Laurence Giorgi, Portugal pour Anne-Marie et Talia Ferreira, Algérie pour Soraya Esseid, Sabrina Esseid-Lang (sœurs) et Habla Troudi, Bretagne pour Gwénaëlle Baudin), très vite, elles décident en 1986 de monter leur premier spectacle autour des chants de révolte et de contestation du bassin méditerranéen à l’occasion du bicentenaire de la révolution. Évasion est né ! Dès lors, autour de ce jeune et talentueux groupe au charisme si particulier, tout s’enchaîne : une équipe de professionnels (metteur en scène, pianiste, directeur musical, régisseur, producteur, coach vocal) les accompagne dans leur travail et les projets grandissent.

Citoyennes du monde, leurs premiers répertoires exhument des hymnes et des chants de pays divers. D’Albanie à Madagascar, d’Haïti en Russie ou de Cuba à la Réunion, fado, mambo, requiem, chants d’amour ou de révolte, mezzo voce, elles invitent à découvrir les peuples en chantant dans plus de 20 langues ! Dans leur répertoire actuel, elles offrent une grande place à la poésie et à l’écriture française, pour faire résonner les mots autrement, mieux faire entendre leur parole et donner un nouveau sens à l’émotion.

2009 - Toujours ensembles, soudées par la musique et leur amitié, elles ne cessent d’aller plus loin dans la pratique de leur art. S’enchainent créations et tournées dans toute la France. Leur répertoire est de plus en plus nourrit de leurs propres compositions.
2019 - Elles vont fêter leur 30 ans de carrière avec leur nouvelle création, Mesdames Rêvent, sur un répertoire retraçant l’ensemble de leur univers musical mêlé aux chansons qui ont traversé leurs vies.

Biographie 

 1993 : premier disque Vous et Nous
 1994 : Scène off Printemps de Bourges
 1995 : Découverte Rhône Alpes Printemps de Bourges 1996 : programmation officielle Maison de la Culture
 1996 octobre : l’Olympia / sortie du second album Au Fil des Voix
 1997 : Francofolies de La Rochelle et de Montréal.
 1999 Mars : sortie du troisième album Peuples Amants présenté à l’Européen (Paris), au Théâtre des Champs Élysées (Paris) ainsi qu’à l’Olympia.
 1999 Juillet : Festival d'Avignon avec leur spectacle «Six voix pour cinq continents»
 2000-2001 : tournées de 100 représentations
 2001 Mai : Théatre du Châtelet (Paris)
 2002 Février : création du nouveau spectacle Six voix d’ici, d’ailleurs réalisé en résidence à l’Hexagone, Scène Nationale de Meylan (38).  Juillet : Festival d’Avignon au Chien qui Fume
 2002 Septembre : Café de la Danse (Paris), sortie du quatrième album «Étranges Étrangers» (L’Autre Distribution).
 2002-2003 : Tournées dans toute la France
 2003 Octobre : Café de la Danse (Paris))
 2003-2004 : Tournées dans toute la France
 2005 Janvier : création du spectacle Femmes de plein Vent réalisé en résidence au Train Théâtre Scène Conventionnée Chanson (26)
 2005 Mars : Café de la Danse (Paris) 2005 Juillet : Festival d’Avignon – Chien qui fume
 2006 Mars : Café de la Danse (Paris) sortie du cinquième album Femmes de Plein Vent
 2008 : Création d’un Trio Jeune Public : «Petites Evadées» réalisé en résidence au Théâtre d’Ivry Antoine Vitez (94)
 2008 : 20 ans de tournées ! Création «Fêtons ça ! » réalisé en résidence à La Paleine à Rouillac (16)
 2008 septembre : Création du spectacle Des Nuits Noires de Monde, de et avec Michèle Bernard
 2008-2010 : Tournées dans toute la France
 2010 Juillet : Festival d’Avignon – Création Du Vent dans les Voix
 2011 Sept. : sortie du 6 album / DVD Du Vent dans les Voix - Paris Maison des métallos
 2010-2012 : Tournées dans toute la France
 2013 : Festival d’Avignon - Création a cappella Frenté!
 2014 : Sortie nouvel album acoustique a cappella Frenté!' - Paris Maison des métallos
 2015 Janvier : Création de Les Hormones Simone ! 2015 : Sortie nouvel album Les Hormones Simone - Paris  Théâtre
 2016 Janvier : Les Hormones Simone' au Café de la Danse (Paris),
 2016 Juillet : Festival d’Avignon avec Les Hormones Simone
 2016-2019 : Tournée Les Hormones Simone dans toute la France

Liens externes 

 production Vocal26

Notes et références 

Groupe musical français